Напалков — русская фамилия.

Известные носители:
 Напалков, Александр Яковлевич (1865—1923) — российский журналист и поэт.
 Напалков, Валентин Васильевич (1941—2021) — советский и российский математик, член-корреспондент Российской академии наук.
 Напалков, Валерий Яковлевич (род. 1948) — заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции России.
 Напалков, Гарий Юрьевич (род. 1948) — советский прыгун с трамплина, двукратный чемпион мира.
 Напалков, Игорь Валерьевич (род. 1969) — руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю, генерал-лейтенант юстиции.
 
 Напалков, Павел Николаевич (1900—1988) — советский хирург, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Напалков, Петр Яковлевич (1874–1937) — российский (советский) топограф, производивший в 1920-х гг. съёмку побережья Обской губы.
 Напалков, Сергей Викторович (1858—1914) — городской архитектор Иваново-Вознесенска.

См. также 
 Напалково